Дама Жаклин Уилсон (; род. 17 декабря 1945) — английская писательница, автор книг для девочек. Её произведения часто затрагивают отнюдь не детские темы — такие, как развод, усыновление, жизнь в детском доме, психическое нездоровье близких, предательство.

Биография 
Жаклин Аткин родилась в 1945 году, в центре графства Сомерсет, Бате. Её отец был государственным служащим, а мать антикварным дилером. Большая часть детства Уилсон прошла в городке Кингстон-апон-Темс, где она посещала начальную школу Лачмер (). В девять лет она написала свой первый рассказ «Знакомьтесь с червями», объёмом в 22 страницы. Эта история была о семье с семью детьми. В школе её запомнили как мечтательного ребенка, который был не в ладах с точными науками, и даже дали прозвище «Джеки-Грёза» (), которое Жаклин впоследствии использовала в автобиографии.

После окончания школы в 16 лет Уилсон пошла на курсы секретарей, но вскоре сменила работу, устроившись в журнал для девочек Jackie. Из-за этого ей пришлось переехать в Шотландию, однако именно там она встретила и влюбилась в своего будущего мужа, Уильяма Миллара Уилсона. В 1965 году они поженились, и еще через два года у них родилась дочь, Эмма, впоследствии также ставшая писательницей. Правда, в 2020 году Жаклин признала, что является лесбиянкой.

Лишь в 1991 году вышла книга, принесшая ей славу, — «Дневник Трейси Бикер», хотя к тому времени (с 1960-х годов) Жаклин уже написала около 40 книг для детей. «Дневник» лёг в основу популярного британского телесериала канала Би-би-си — «История Трейси Бикер» (), который успешно шёл с 2002 по 2006 годы.

Признание 

В 2008 г. королева Англии даровала Уилсон титул дамы. В список «200 лучших книг по версии BBC», составленный в 2003 году, вошло 14 книг Уилсон. 

В 2011 году в национальном центре детских книг «Seven Stories» в Ньюкасле открылась выставка, посвящённая жизни и творческому пути английской писательницы.

Произведения

Трейси Бикер 

 1991 Дневник Трейси Бикер ()
 2000 Рискованные Игры ()
 2006 В ролях - Трейси Бикер (англ. Starring Tracy Beaker)
 2009 Книга тестов Трейси Бикер (англ. The Tracy Beaker Quiz Book)
 2010 Спроси у Трейси Бикер (англ. Ask Tracy Beaker)
 2012 Трилогия Трейси Бикер (англ. Tracy Beaker Trilogy)

Хетти Фезер 

 2009 Хетти Фезер (англ. Hetty Feather)
 2011 Сапфировый Баттерси (англ. Sapphire Battersea)
 2012 Изумрудная звезда (англ. Emerald Star)
 2013 Бриллиант (англ. Diamond)
 2015 Маленькие звёзды (англ. Little Stars)

Девчонки 

 1997 Девчонки в поисках любви ()
 1998 Девчонки в погоне за модой ()
 1999 Девчонки гуляют допоздна ()
 2002 Девчонки в слезах ()

Прочие 

 1995 Двойняшки ()
 1996 Плохие девчонки ()
 1999 Разрисованная мама ()
 2000 Вики-Ангел ()
 2001 Вечеринка с ночевкой ()
 2001 Девочка-находка ()
 2002 Секреты ()
 2003 Лола-Роза ()
 2004 Полночь ()
 2004 Лучшие подруги ()
 2004 Бриллиантовые девочки ()
 2005 Новый старт ()
 2005 Уроки любви ()
 2007 Звёздочка моя! ()
 2009 Моя сестра Джоди ()

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Писатели Великобритании
Английские писатели
Английские писательницы XX века
Писательницы Великобритании
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Великобритании